

Села

Україна 
 Тишковичі — Волинська область, Іваничівський район
 Тишковичі — Львівська область, Мостиський район

Білорусь 
 Тишковичі — Берестейська область, Іванівський район

Багатозначні терміни: населені пункти